L’Hymne de Justinien, encore appelé Tropaire de Justinien,  en transcription canonique du , plus rarement Tropaire de l'Incarnation, est une hymne de la Divine Liturgie orthodoxe, célébrée par les Églises de rite byzantin et de rite arménien. Comme son nom l'indique, ce tropaire est traditionnellement attribué à l'empereur byzantin Justinien qui l'introduisit dans la liturgie, selon l'historien Théophane (†818), entre 535 et 536. Cette hymne entra dans la liturgie arménienne déjà au VIe siècle.

Usage et description 
Il est chanté pendant la liturgie des Catéchumènes, après la deuxième antiphone. Il assure la même fonction au sein de la liturgie des Catéchumènes que le Symbole de Nicée dans la liturgie des fidèles : c'est une profession concise de la foi chrétienne. Cette hymne a été traduite dans toutes les langues dans lesquelles le rite byzantin est célébré, notamment en grec, en arabe pour les syriaques, en slavon et en arménien classique.

Références

Bibliographie 
 

Liturgie byzantine
Justinien